Furth peut désigner :
 Furth, une commune allemande de l'arrondissement de Landshut, en Basse-Bavière ;
 Furth an der Triesting, une commune autrichienne du district de Baden, en Basse-Autriche ;
 Furth bei Göttweig, un bourg autrichien du district de Krems, en Basse-Auriche ;
 Furth im Wald, une ville allemande de l'arrondissement de Cham, en Haut-Palatinat, Bavière.

Voir aussi 
 Fürth (homonymie)